Ein Zivilgesetzbuch reguliert wie das andernorts als (Allgemeines) Bürgerliches Gesetzbuch (abgekürzt ABGB bzw. BGB) bezeichnete Gesetzeswerk – das Zivilrecht. Diese Kodifizierung des Privatrechts hat ihren Ursprung im französischen Code Civil Napoleon Bonapartes.
Unter dem Titel „Zivilgesetzbuch“ sind folgende Rechtswerke bekannt:

Deutschsprachiger Raum:
 das Zivilgesetzbuch der Schweiz,
 in Belgien und Luxemburg die dort jeweils geltenden amtlichen deutschen Fassungen des Code Civil,
 in Südtirol das dort geltende italienische Zivilgesetzbuch, der Codice civile
sowie in der Geschichte Deutschlands
 das Zivilgesetzbuch vom 19. Juni 1975 in der Deutschen Demokratischen Republik und
 der Code Civil aus der sogenannten Franzosenzeit (z. B. in Köln), der in einigen deutschen Landesteilen bis zur Einführung des reichsweiten Bürgerlichen Gesetzbuch Ende des 19. Jahrhunderts gültig war.

Nicht-deutschsprachiger Raum:
Viele weitere zivilrechtliche Kodifikationen sind in Deutscher Übersetzung auch unter dem Titel „Zivilgesetzbuch“ bekannt, darunter:
 das Niederländische Zivilgesetzbuch (Burgerlijk Wetboek) von 1838,
 das Brasilianische Zivilgesetzbuch (Código Civil do Brasil) von 1916,
 das Litauische Zivilgesetzbuch (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, „Zivilkodex“) von 2000, bzw. dessen Vorgänger, das Zivilgesetzbuch der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas)
 das Lettische Zivilgesetzbuch (Latvijas Republikas Civillikums, „Zivilkodex“) von 1937,
 das Polnische Zivilgesetzbuch (Kodeks prawa cywilnego, „Zivilrechtskodex“) von 1964,
 das Russische Zivilgesetzbuch (Гражданский кодекс Российской Федерации, „Bürgerlicher Kodex“ bzw. „Zivilkodex“) von 1994,
 das vietnamesische Zivilgesetzbuch (ỜỸắ∏№ẽ) von 1995,
 das Türkische Zivilgesetzbuch (Türk Medenî Kanunu) von 2002.

Siehe auch:
 Bürgerliches Gesetzbuch (Begriffsklärung)
 Código Civil (Begriffsklärung)